Amici per sempre – album dei Pooh del 1996
 Amici per sempre – singolo dei Pooh del 1996
 Amici per sempre (The Boys) – film del 1991 diretto da Glenn Jordan
 Amici per sempre (The Cure) – film di Peter Horton del 1995
 Amici per sempre – episodio del film Holly e Benji: Corri per il domani! del 1986